Jean Dubreton ist der Name folgender Personen: 

* Jean Lucas-Dubreton (eigentlich Jean-Marie Lucas de Peslouan; 1883–1972), französischer Historiker 
 Jean-Louis Dubreton (1773–1855), französischer General der Infanterie